Isabelle Darras (1978) – modella greca
 Jean-Pierre Darras (1927-1999) – attore e regista francese